Le renseignement, une activité liée au traitement d'informations (espionnage).
 Les renseignements téléphoniques.